Le gourmand peut être :
 un être humain ou un animal qui pratique la gourmandise ;
 Gourmand, un rameau épicormique en sylviculture et horticulture.